Оскар Германович Гебель (Гёбель) (; 1831—?) — российский .

Происходил из обер-офицерских детей. Родился в 1831 году Лифляндской губернии, в Вендене.

В 1853 году окончил Главный педагогический институт и 16 июля вступил в службу — учителем географии 1-й Московской гимназии. В 1856 году получил место старшего учителя латинского языка в 3-й Московской гимназии, где преподавал до 1869 года, когда получил назначение директором открывшейся  в Смоленской губернии Вяземской мужской гимназии.

Был произведён в статские советники 3 марта 1871 года; 28 декабря 1873 года награждён орденом Св. Анны 2-й степени с императорской короной; также имел орден Св. Станислава 3-й степени и орден Св. Владимира 4-й степени.

С 12 января 1874 года был назначен директором 4-й Московской гимназии и исполнял эту должность до 1882 года.

В отставке жил в Москве, затем, возможно, уехал на родину, в Лифляндию.

Комментарии

Примечания 

Родившиеся в Лифляндской губернии
Выпускники Главного педагогического института
Преподаватели 1-й Московской гимназии
Преподаватели 3-й Московской гимназии
Директора 4-й Московской гимназии